SCB-27 — программа ВМС США по модернизации авианосцев типа «Эссекс», которая проводилась с 1947 по 1955 год. Эта программа позволила реактивным самолётам базироваться на авианосцы времён Второй мировой войны.

Модернизация

Модернизация по программе SCB-27 занимала около двух лет. Усиление  позволило авианосцам принимать более тяжёлые и скоростные самолёты () массой до 24 т (52 000 фн). Той же цели служило усиление элеваторов и установка более мощных катапульт и новых аэрофинишёров Mk 5. Кормовой элеватор был перемещён с центра палубы на левый борт. Четыре сдвоенных 127-мм орудия Mk 12 были демонтированы, полностью очистив полётную палубу от артиллерии. Новые 8 орудий были установлены с каждого борта на спонсонах носовой и кормовой частей по два. 40-мм автоматы были заменены 76-мм/50 орудиями, более эффективными благодаря дистанционным взрывателям.

Надстройка была полностью реконструирована, сделана короче (благодаря демонтажу орудий) и выше. Дымовые трубы были перестроены и размещены под углом в корму, чтобы установить новый радар и коммуникационную мачту в верхней части надстройки. Для защиты лётного состава  были перемещены с палубы галереи под бронированную  с большим эскалатором в средней части правого борта.

Объём авиационного топлива был увеличен на 50% — до 1140 м³ (300 000 галлонов), а скорость подачи топлива по магистрали — до 190 литров (50 галлонов) в минуту. Эффективность пожаротушения была увеличена благодаря раздвижным пожарным переборкам, разбивающим ангар на отдельные зоны, системе пенного пожаротушения, улучшенным водяным завесам, мельхиоровым пожарным магистралям. Были улучшены электрогенераторы, оборудование для хранения и подачи боеприпасов.

Модернизация привела к увеличению водоизмещения кораблей почти на 20%. Корабли были оборудованы блистерами, увеличивающими ширину по ватерлинии на 2,5—3 м. Из-за более глубокой посадки, скорость уменьшилась до 31 узла.

Варианты модернизации 

Модернизация по программе SCB-27 проводилась в двух вариантах: SCB-27A предусматривала установку двух гидравлических катапульт H-8, а SCB-27C — двух паровых катапульт С-11. Из-за различия в оборудовании катапульт, авианосцы SCB-27C получились тяжелее и шире в ватерлинии. Кроме того, авианосцы SCB-27C были оборудованы отражателями реактивной струи, системой охлаждения палубы, оборудованием для смешивания топлива (), аварийным барьером и арсеналом для хранения и подачи ядерного оружия. На авианосцах  SCB-27C  новый бортовой элеватор был смещён дальше в корму, чем на SCB-27A.

История программы 
Прототипом для модернизации по программе SCB-27A послужил недостроенный из-за окончания войны авианосец CV-34 «Орискани». Все авианосцы типа «Эссекс», прошедшие модернизацию по программе SCB-27 (кроме CV-39 «Лейк Чемплейн»), в дальнейшем были модернизированы по программе SCB-125 (угловая посадочная палуба, закрытый «штормовой» нос). Для некоторых авианосцев модернизации по этим двум программам были совмещены.

Модернизированные корабли 
Источник информации: www.history.navy.mil.

Примечания

См. также 
 SCB-125 (программа ВМС США)

Ссылки
SCB-27 modernization of Essex/Ticonderoga class aircraft carriers .

Авианосцы США
Программы модернизации ВМФ США